Barra Grande pode referir-se a:
 Barra Grande (Avaré), povoado do município de Avaré
 Barra Grande (Alagoas), distrito do município de Maragogi
 Barra Grande (Santa Catarina), distrito do município de Faxinal dos Guedes
 Rio Barra Grande (Santa Catarina)
 Usina hidrelétrica de Barra Grande

Desambiguação